Il singolare del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Naomi Broady che ha battuto in finale Nigina Abduraimova 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Anastasiya Vasyl'yeva (semifinali)
 Ekaterina Byčkova (semifinali)
 Naomi Broady (Campionessa)
 Nigina Abduraimova (finale)

 Tara Moore (primo turno)
 Ankita Raina (primo turno)
 Kamila Kerimbajeva (secondo turno)
 Ana Bogdan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2014